Příjmení Karas může pocházet ze slovanského názvu pro kaprovitou rybu, případně přezdívka pro někoho kdo vypadá jako ryba. Jako židovské příjmení je to především ornamentální jméno.

Známí nositelé
 Anton Karas (1906–1985) – rakouský hudebník a hudební skladatel
 Jan Karas (1924–1993) – český malíř
 Jindřich Karas (* 1939) – československý hokejový útočník a fotbalista
 Jiří Karas, vícero nositelů:
 Jiří Karas (politik) (* 1942) – český politik, právník a diplomat
 Jiří Karas (pedagog) (* 1922) – český pedagog
 Josef Karas, vícero nositelů:
 Josef Karas (atlet) (* 1978) – český atlet
 Josef Karas (politik) (1867–1943) – československý meziválečný politik, senátor za lidovce
 Josef František Karas (1876–1931) – český (moravský) spisovatel
 Kamil Karaš (* 1991) – slovenský fotbalový záložník
 Karel Karas (1892–1969) – česky malíř
 Kašpar Karas z Rhomsteinu (1597–1646) – slezský kněz, biskup olomoucký
 Maxmilián Karas (1894–1942) – český pedagog popravný nacisty
 Miroslav Karas, vícero nositelů:
 Miroslav Karas (fotbalista) (* 1964) – český fotbalista
 Miroslav Karas (novinář) (* 1962) – český novinář, zahraniční zpravodaj ČT
 Tomáš Karas (* 1975) – český sportovec, veslař
 Pavel Karas (* 1965) – český meteorolog a moderátor pořadu Předpověď počasí na ČT
 Rudolf Karas (1930–1977) – český hudební skladatel
 Vladimír Karas (* 1960) – český astronom

Externí odkazy 
 
 Genealogy Family Education (v angličtině)

Česká příjmení